CBR:

 . cbr — розширення файлу формату Comic book archive, що містить, як правило, комікси в форматі JPEG або PNG, запакованих архіватором RAR. Крім архіваторів може відкриватися спеціальними програмами, наприклад, CDisplay, TNR ComixView, Okular і Evince
 Crash Bandicoot Racing — японська назва відеогри Crash Team Racing, що вийшла на PlayStation
 Constant bitrate (постійний бітрейт) — варіант кодування потокових даних, при якому користувач спочатку задає необхідний бітрейт, який не змінюється протягом усього файлу (див.: Бітрейт#Постійний бітрейт)